Six Feet Under – serie televisiva statunitense
 Six Feet Under – gruppo musicale death metal statunitense
 Six Feet Under – singolo di Billie Eilish del 2016
 Six Feet Under – singolo degli Smash Into Pieces del 2023